Antas (sobrenome)

Em Portugal 
 Antas (Esposende) — freguesia no concelho de Esposende
 Antas (Gondoriz) — localidade no concelho de Terras do Bouro
 Antas (Penalva do Castelo) — freguesia no concelho de Penalva do Castelo
 Antas (Penedono) — freguesia no concelho de Penedono
 Antas (Porto) — bairro e paróquia na cidade do Porto
 Antas (Vila Nova de Famalicão) — freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão
 Estádio das Antas — antigo Estádio do Futebol Clube do Porto
 Estádio do Dragão — estádio atual do Futebol Clube do Porto
 Conde das Antas — título nobiliárquico

No Brasil 
 Antas (Bahia) — cidade na Bahia
 Poço das Antas — município brasileiro do Rio Grande do Sul
 Ribeirão das Antas — rio do Paraná
 Rio das Antas (Paraná)
 Rio das Antas (rio de Santa Catarina)

Em Espanha 
 Antas (Espanha) — município na província de Almeria
 Antas de Ulla — município na província de Lugo

Desambiguações de topônimos